Baron Wensleydale ist ein erblicher britischer Adelstitel in der Peerage of the United Kingdom.

Verleihungen 
Am 16. Januar 1856 wurde der Titel Baron Wensleydale, of Walton, als Life Peerage für James Parke geschaffen. Am 23. Juli 1856 wurde ihm der gleiche Titel erneut verliehen, diesmal als erblicher Titel. Da er drei Töchter, aber keine Söhne hatte, erlosch der Titel bei seinem Tod am 25. Februar 1868.

Am 19. Dezember 1900 wurde der Titel Baron Wensleydale, of Blagdon and Blyth in the County of Northumberland für Sir Matthew White Ridley, 5. Baronet als nachgeordneter Titel zum gleichzeitig verliehenen Titel Viscount Ridley geschaffen. Dieser war mütterlicherseits ein Enkel des Barons erster Verleihung. Heutiger Titelinhaber ist Matthew White Ridley, 5. Viscount Ridley, 5. Baron Wensleydale.

Barone Wensleydale, erste Verleihung (1856) 
 James Parke, 1. Baron Wensleydale (1782–1868)

Barone Wensleydale, zweite Verleihung (1900) 
 Matthew White Ridley, 1. Viscount Ridley, 1. Baron Wensleydale (1842–1904)
 Matthew White Ridley, 2. Viscount Ridley, 2. Baron Wensleydale (1874–1916)
 Matthew White Ridley, 3. Viscount Ridley, 3. Baron Wensleydale (1902–1964)
 Matthew White Ridley, 4. Viscount Ridley, 4. Baron Wensleydale (1925–2012)
 Matthew White Ridley, 5. Viscount Ridley, 5. Baron Wensleydale (* 1958)

Voraussichtlicher Titelerbe (Heir apparent) ist der Sohn des aktuellen Viscounts Hon. Matthew White Ridley (* 1993).

Weblinks 
 Leigh Rayment's Peerage Pages
 Ridley, Viscount (UK, 1900) bei Cracroft's Peerage

Wensleydale
 
Erstverleihung 1856